Le doryphore est un insecte coléoptère nuisible pour les Solanacées ;
 Le Doryphore est une célèbre statue antique de Polyclète ;
 Les doryphores (porte-lances) étaient des soldats de l'armée des Perses qui, marchant devant le char du roi, formaient un corps de 15 000 hommes.
 À partir du , les gouverneurs romains disposent de doriphoroi, qui composent leur garde personnelle.
 Dans les romans du Cycle d'Ender, d'Orson Scott Card, les Doryphores sont une race insectoïde extra-terrestre.
Moins connu est le surnom donné par certains aux soldats allemands après la Seconde Guerre mondiale : doryphores. Le lien avec l'invasion de ces coléoptères a été motivée par la crise du phylloxéra au lendemain de la Première Guerre mondiale qui a affamé l'Europe. Le doryphore est un parasite de la pomme de terre, l'Allemand est connu comme un mangeur de pommes de terre, le doryphore a détruit les cultures juste après la guerre, et de là on passe à une assimilation entre des faits voisins dans le temps. À savoir que cette dénomination est également utilisée dans un sens péjoratif afin de désigner d'autres « géneurs ».
 le faux doryphore est une espèce d'insecte du genre Leptinotarsa proche du doryphore originaire des États-Unis.